Пантелеймонов — русская фамилия.
 Пантелеймонов, Александр Евгеньевич (1978) — украинский редактор и телепродюсер.
 Пантелеймонов, Борис Григорьевич (1888—1950) — русский писатель-прозаик, инженер-химик, профессор, чиновник и учёный.
 Пантелеймонов, Георгий Михайлович (1883—1934) — полковник, герой Первой мировой войны, призёр Олимпиады 1912 года по стрельбе из пистолета.
 Пантелеймонов, Леонид Владимирович (род. 1971) — советский и российский футболист.